Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Bristol, d'après le Rear admiral  :
 l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1941 et coulé en 1943 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1944 et transféré à Taiwan en 1969. 

L'USS Bristol peut également se référer à (d'après le Vice admiral ) :
 l'USS Arthur L. Bristol (DE-281), un destroyer d'escorte converti lors de sa construction en destroyer de transport et rebaptisé USS Arthur L. Bristol (APD-97) ;
 l', un destroyer de transport lancé en 1944 et démoli en 1965.

Voir aussi 
 

Bristol